Denne liste over fredede bygninger i Køge Kommune viser alle fredede bygninger i Køge Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Køge Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Køge Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Køge Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments